Margarita de Saboya (Morges,  7 de agosto de 1420-Stuttgart, 30 de septiembre de 1479) era una hija de Amadeo VIII de Saboya y María de Borgoña. Por sus tres ilustres matrimonios, gozó de una serie de títulos, incluyendo los de duquesa de Anjou, duquesa de Calabria, condesa de Maine, condesa palatina del Rin y condesa de Wurtemberg.

Familia
Margarita fue una de los siete hijos de Amadeo VIII de Saboya y su esposa María de Borgoña. Entre sus hermanos estaban Luis, duque de Saboya y María, duquesa de Milán.

Sus abuelos paternos fueron Amadeo VII de Saboya y Bona de Berry. Sus abuelos maternos fueron Felipe el Atrevido, duque de Borgoña y Margarita III, condesa de Flandes.

Matrimonios

Primero
Margarita se casó primero con Luis, duque de Anjou, el rey titular de Nápoles. Era un hijo de Luis II de Anjou y Yolanda de Aragón. El contrato de su matrimonio data de 31 de marzo de 1431. Fue conocida como duquesa de Anjou. No tuvieron hijos, y él murió en 1434.

Segundo
En 1445, Margarita se casó en segundas nupcias con el conde Luis IV del Palatinado. Era hijo de Luis III del Palatinado y su segunda esposa Matilde de Saboya. Margarita se convirtió en condesa palatina del Rin a través de esta alianza. Su matrimonio duró solo cuatro años, pues Luis murió el 13 de agosto de 1449. Tuvieron un hijo:

 Felipe del Palatinado (14 de julio de 1448-28 de febrero de 1508)

Tercero
En tercer lugar, se casó en Stuttgart el 11 de noviembre de 1453 con Ulrico V de Wurtemberg. Era el tercer matrimonio para los dos. Añadió el título de condesa de Wurtemberg a sus muchos títulos a través de esta alianza. De este matrimonio tuvieron las siguientes hijas:

 Margarita (m. 21 de abril de 1470), se casó el 23 de abril de 1469 con el conde Felipe I de Eppstein-Königstein.
 Filipina (m. 4 de junio de 1475, Weert), se casó en 1470 con el conde Jaime II de Horn.
 Elena (m. 19 de febrero de 1506), se casó en Waldenburg el 26 de febrero de 1476 con el conde Kraft VI de Hohenlohe-Neuenstein.

Margarita murió el 30 de septiembre de 1479.

Referencias

Fuentes

Enlaces externos 

Princesas de la casa de Saboya
Duquesas de Anjou
Condesas de Maine
Condesas de Provenza
Duquesas  de Calabria
Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach
Casa de Württemberg
Casa de Valois-Anjou
Condesas de Württemberg
Nacidos en Morges
Fallecidos en Stuttgart
Reinas consortes de Nápoles
Reinas consortes de la casa de Saboya
Nobles alemanas del siglo XV
Nobles italianas del siglo XV
Suizas
Nobles francesas del siglo XV